Romin ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Romin (1863–1936), schwedischer Landschafts-, Marine-, Kriegs- und Genremaler
 Karl Romin (1858–1922), schwedischer Landschaftsmaler und Kunstlehrer